Kalohan steht für:
 eine osttimoresische Aldeia vom Suco Manelima, siehe Manelima

Kalohan ist der Name von:
 António da Conceição, osttimoresischer Politiker (Kampfname)